Isla Mayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Isla Mayor (ö i Spanien, Murcia), 
 Isla Mayor (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar